Novakovec je lahko:
 Novakovec Bisaški (Hrvaška)
 Novakovec, Jalžabet (Hrvaška)
 Novakovec, Podturen (Hrvaška)